Spodnji  Seznam oglejskih škofov in patriarhov nudi le časovni pregled. Za cerkveno zgodovino nadškofije v Ogleju glej Oglejski patriarhat.

Med Oglejskima konciloma leta 553 in 698 so nadškofje zavračali papeško nadoblast, kar je bil del njihove shizme  treh svetopisemskih poglavij. Ko so se spet podredili Rimu, so zadržali titulo patriarh, ki so jo sprejeli med shizmo.

Oglejski patriarhi so leta 1077 pridobili  Furlansko grofijo in Kranjsko marko , leta 1209 pa še Istrsko marko. Posvetno oblast na navedenih območjih so patriarhi postopno izgubili do prve polovice 15. stoletja. Njihovo ozemlje je prešlo pod  Beneško republiko, nekaj začasno pod Goriško grofijo, večinoma pa pod Habsburžane. 

Formalno je bil Oglejski patriarhat odpravljen leta 1752, njegov teritorij cerkvene pristojnosti pa je bil razdeljen med  Goriškega nadškofa in Videmskega nadškofa.

Oglejski škofje, c. 350–355 
 Sveti Marko – ustanovitelj krščanske skupnosti
 Sveti Mohor (c. 50–70) - Protoepiscopus (prvi škof)
 ...
 Hilarij Oglejski ali Panonski c. 276–285, obglavljen v pogromih  Numerijana 
 Krizogon I. c. 286–295
 Krizogon II. c. 295–308
 Teodor c. 308–319
 Agapitus c. 319–332
 Benedikt c. 332–?
Fortunacijan c. 343–355

Oglejski nadškofje, 355–557 
 Valerijan 369–388
 Kromacij 388–407
 Auguštin 407–434
 Adelphus 434–442
 Maxim I 442–444
 Januarij 444–447
 Secundus 451–452
 Nicetas 454–485
 Marcelijan 485–500
 Marcelijan 500–513
 Štefan I 515–?

Oglejski patriarhi, 539–606 
 Macedonij 539–556
 Paulin I 557–569
 Probin 569–570
 Elija 571–586
 Sever 586–606

Oglejski patriarhi (stari Oglej) 
 Ivan I 606
 Marcijan 623–628
 Fortunat 628–663, prenesel škofovski sedež v Krmin
 Feliks 649–?
 Ivan II 663–?
 Agaton 679–680 ali 679–?
 Ivan  III 680–?

Oglejski patriarhi (Gradež) 
 Candidijan 606–612
 Epifanij 612–613
 Ciprijan 613–627
 Primogenius 630–648
 Maksim II 649
 Štefan II 670–?
 Krištof 685–?

Oglejski patriarhi 

 Peter I. 698–700, na  Sinoda v Pavii (698/699) podreditev in priznanje Papeža
 Serenij 711–723
 Kalikst 726–734, prenesel škofovski sedež v  Čedad
 prazno ali neznano 734–772
 Siguald 772–776
 Pavlin II (Sveti Pavlin) 776–802
 Ursus I. 802–811
 Maksentij 811–833
 Andrej 834–844
 Venantij 850–?
 Teutmar 855–?
 Lupus I. 855–?
 Valpert 875–899
 Friderik I 901–922
 Leo 922–927
 Ursus II. 928–931
 Lupus II. 932–944
 Engelfred 944–963
 Rodoald 963–984
 Ivan IV. Ravenski 984–1017
 Poppo 1019–1045, tudi znan kot Wolfgang
 Eberhard 1045–1049
 Gotebald 1049–1063
 Ravengerij 1063–1068
 Sighard Pilštajnski 1068–1077
 Henrik Oglejski 1077–1084
 Friderik II. Češki 1085–1086
 Ulrik I. Eppenštajnski 1086–1121
 Gerard I 1122–1128
 Pelegrin I.  1131–1161
 Ulrik II. Trebinjski 1161–1181
 Godfrey Hohenstaufenski 1182–1194
 Pelegrin II. Ortenburg-Španhajmski 1195–1204
 Volfgar iz Leibrechtskirchena 1204–1218
 Bertold Meranski 1218–1251, prenesel škofovski sedež v Videm
 Gregor Montelongo 1251–1269
 Filip Španheimski 1269–1273
 Raimondo della Torre 1273–1299
 Pietro  Gerra 1299–1301
 Ottobuono di Razzi 1302–1315
 Gillo of Villalta 1315–1316
 Cassono della Torre 1316–1318
 Pagano della Torre 1319–1332
 Bertrand od svetega Genezija 1334–1350
 Nikolaj Luksemburški 1350–1358
 Ludvik della Torre 1359–1365
 Markvard Randeck 1365–1381
 Filip II. iz Alençona 1381–1387
 Ivan Sobieslav Moravski 1387–1394
 Antonio I. Caetani 1394–1402
 Anton II. Panciera 1402–1412
 Anton III. da Ponte 1409–1418 (1409–1412 opposite patriarch)
 Ludvik Teck 1412–1435 (Ludvik II ali Ludwig II  Teck)
 Ludvik Trevisan 1439–1465
 Marko I. Barbo 1465–1491
 Ermolaj I Barbaro 1491–1493
 Nikolaj II Donati 1493–1497
 Dominik Grimani 1498–1517
 Marino Grimani 1517–1529
 Marko II Grimani 1529–1533
 Marino Grimani (drugič) 1533–1545
 Janez VI Grimani 1545–1550
 Daniel I Barbaro 1550–1570
 Alojzij Giustiniani 1570–1585
 Janezi VI Grimani (drugič) 1585–1593
 Frančišek Barbaro 1593–1616
 Ermolaj II. Barbaro 1616–1622
 Anton IV. Grimani 1622–1628
 Avguštin Gradenigo 1628–1629
 Marko III. Gradenigo 1629–1656
 Gerolamo Gradenigo 1656–1657
 Janez VII. Dolfino 1657–1699
 Dionizij Dolfino 1699–1734
 Daniel II. kardinal Dolfino 1734–1751 (postal Videmski nadškof od 1752–1762)

Leta 1752 je bil sedež Patriarhata razdeljen med Videmsko nadškofijo in Goriško nadškofijo.

Naslovni nadškofi 

 Joseph Höffner (6. januar 1969 - 24. februar 1969)
 Michele Cecchini (1969 - April 1989)
 Marcello Costalunga (1990 - 2010)
 Charles John Brown (2012 - trenutno)

Glej tudi 
 Oglejski obred
 Oglejski svet
 Patriarh v Gradežu

Reference

Zunanje povezave 
 The Patriarchate of Aquileia  by GCatholic 

Oglej